Cnidium limprichtii är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Cnidium limprichtii ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
limprichtii